Výraz emanace (z latinského emanare - vyvěrat, vytékat, prýštit, šířit se apod.) má více významů. 

V obecné rovině pojem emanace označuje vyzařování energie.

 Emanace – filosofická a teologická koncepce (emanatismus), proces vznikání nižšího z nejvyšší jednotky, světla, z božstva či ideje
 Emanace (fyzika) – fyzikální jev, v jaderné fyzice označuje unikání radioaktivního plynného izotop radonu
 Emanace (psychologie) – psychologický pojem, vyzařování psychické energie z lidského organismu

Související články 
 Eman (jednotka) – starší jednotka radioaktivity (3,7 Bq)